VXE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di São Vicente (Capo Verde)